Личностный рост — понятие психологии. 
Литература по саморазвитию — литература, содержащая советы по развитию способностей и навыков, достижению успеха в личной жизни и работе.
Самоучка
Сделай сам